Slovo Ranger má několik významů:

 Program Ranger – série amerických kosmických sond určené pro průzkum Měsíce
 Bell 47J Ranger – verze vrtulníku Bell 47
 Ranger (jihoafrická automobilka)
 Ford Ranger, značka automobilu
 Ferves Ranger, značka mikro automobilu

Jako jména lodí:
 Royal Navy:
 15 lodí Roytal Navy neslo jméno HMS Ranger
 Třída Ranger – šest tankerů postavených pro Royal Fleet Auxiliary

 US Navy – viz USS Ranger

Související články 
 Rangers

Externí odkazy